Velika nagrade Krke (angleško Grand Prix Krka) je bila enodnevna kolesarka dirka po Dolenjskem in ciljem v Novem mestu. Dirka je bila organizira od leta 1982 do 2005.

Zmagovalci 

Opombe

 – 18. Balkansko kolesarsko prvensto

Glej tudi 
 VN Adria Mobil

Sklici in opombe

Zunanje povezave 
Daily Peloton 
Cycling News

Kolesarska tekmovanja v Sloveniji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1982
Ukinitve leta 2005